OCN (Ocean) – polski zespół rockowy.
 OCN – południowokoreańska stacja telewizyjna.
 OCN – kod IATA lotniska Oceanside Municipal Airport